Adahuesca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Adahuesca (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Adahuesca (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar